Виктор Васильевич Лавров (31 августа (13 сентября) 1909, Москва, — 19 сентября 1983, там же) — советский футболист, нападающий.

Биография 

Играть в футбол начал 1920-е годы в Клубе имени Кухмистерова Курской железной дороги вместе с Аркадием Чернышёвым. В 1930 году поступил в Московский институт инженеров транспорта и решил закончить с футболом. Однажды Лавров сыграл в матче двух железнодорожных команд и получил приглашение от селекционера московского «Локомотива» Николая Хорева сыграть в 5-й команде Клуба имени Октябрьской революции (КОР) и вскоре стал выступать за первую команду КОР.

В 1936 году перешёл в «Локомотив». 22 мая 1936 года забил первый мяч в истории футбольных чемпионатов СССР.

В течение карьеры был подвержен травмам. Завершил выступления на высоком уровне после травмы, нанесённой Лаврову игроком «Ростсельмаша» Водопьяновым.

Затем выступал на любительском уровне. В 1955 году стал чемпионом Вооружённых сил СССР среди коллективов физкультуры. Работал главным инженером в секретном НИИ, а за отдельную плату тренировал команду и играл за неё. Также работал в Лужниках.

Обладатель Кубка СССР по футболу 1936 года, забил гол в финальном матче.

Похоронен на Введенском кладбище (30 уч.).

Сын Валентин Лавров — литературовед и писатель; академик РАЕН, профессор.

Память 
 Его имя увековечено на Аллее славы стадиона «РЖД Арена».

Примечания

Ссылки 
 Легенды «Локо»: Виктор Лавров

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Тренеры ФК «Спартак» Рязань
Тренеры ФК «Кристалл» Херсон
Тренеры ФК «Химик» Клин
Тренеры ФК «Ижевск»
Тренеры ФК «Карелия-Дискавери»
Похороненные на Введенском кладбище